Nova Olímpia ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Nova Olímpia (Mato Grosso), Bundesstaat Mato Grosso 
 Nova Olímpia (Paraná), Bundesstaat Paraná